Albrecht Glaser (né en 1942), juriste et homme politique allemand ;
 Antoine Glaser (né en 1947), journaliste et écrivain français ;
 Christophe Glaser (1629-vers 1672), pharmacien suisse ;
 Denise Glaser (1920-1983), productrice française ;
 Donald Arthur Glaser (1926-2013), physicien américain ;
 Emmanuel Glaser (né en 1964), avocat, haut fonctionnaire et juriste français ;
 Georg K. Glaser (1910-1995), écrivain anarchiste allemand, puis français ;
 Jay Glaser (né en 1953), skipper américain ;
 Johann Heinrich Glaser (1629-1675), médecin suisse ;
 Josef Glaser (1887-1969), footballeur allemand ;
 Karl Andreas Glaser (1841-1935), chimiste allemand ;
 Ludwig Glaser (1818-1898), biologiste allemand ;
 Lulu Glaser (1874-1958), actrice et chanteuse américaine ;
 Milton Glaser (1929-2020), artiste du dessin, illustrateur et enseignant américain ;
 Otto Glaser (1880-1951), biologiste allemand ;
 Paul Michael Glaser (né en 1943), acteur américain ;
 Peter Glaser (1923-2014), scientifique et ingénieur américain ;
 Sabine Glaser (née en 1946), actrice franco-allemande ;
 Sarah Glaser (né en 1961), skipper américain ;
 Vaughan Glaser (1872-1958), acteur américain ;
 Walter Glaser (1906-1960), mathématicien et physicien allemand.

Voir aussi 
  ;
 .

Patronyme allemand
Patronyme lorrain